Le terme Chicobi est d'origine amérindienne, signifiant "branche de cèdre". Ce terme peut se référer à:

Toponymes

Rivière Chicobi, un affluent du lac Chicobi, coulant dans Launay (Québec), Berry (Québec) et Lac-Chicobi, dans la MRC Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Chicobi, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Chicobi, dans la MRC Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac-Chicobi, un territoire non organisé dans la MRC Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Réserve écologique Chicobi, une réserve naturelle du territoire non organisé de Lac-Chicobi, dans la MRC Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.